À 20 ans – album Amel Bent
 À 20 ans – singel Amel Bent
 À 20 ans – singel Lorie